Herbie: Fully Loaded, un film américain réalisé par Angela Robinson, sorti le .
 Fully Loaded est le dixième album du musicien français Lord Kossity, sorti en 2010.
 Fully Loaded 2 est le onzième album du musicien français Lord Kossity, sorti en 2013.

Divers 
 Fully Loaded, un pay-per-view de la WWF.